Соревнования по прыжкам в воду с десятиметровой вышки среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 29 по 30 сентября. Приняли участие 42 спортсмена из 28 стран.

Китайские спортсмены завоевали третье Олимпийское золото игр.

Дмитрий Саутин завоевал 4 медаль на играх в Сиднее и стал первым прыгуном в воду, которому удалось стать Олимпийским призёром во всех четырёх дисциплинах Олимпийской программы прыгунов в воду.

Китайские спортсмены завоевали вторую золотую медаль Олимпийских игр в истории. Первым чемпионом стал Сунь Шу Вей в 1992 году.

Медалисты

Предварительный раунд 
29 сентября были проведены предварительные прыжки (по 6 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 18 спортсменов.
30 сентября были проведены полуфинальные прыжки (по 4 прыжка), результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме в финал вышли 12 спортсменов.

Финал 
30 сентября состоялся финал соревнований (по 6 прыжков). Спортсмены начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт